XVI чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходил в Чехии с 23 сентября по 3 октября 2010 года с участием 16 команд. Чемпионом стала сборная США, в финале переигравшая хозяек соревнований со счётом 89:69.

Арены

Формат 
Формата турнира не меняется четвёртый чемпионата мира.
 Предварительный турнир проводится с разбивкой на 4 группы A, B, С и D по 4 команды.
 Четвёртые команды групп A, B, С и D встретились между собой в классификации за 13-16 места.
 Первые три сборные групп A и B образовали группу E, а первые три сборные групп C и D образовали группу F. Результату предварительного раунда учитываются в группах E и F .
 Команды занявшие в группах места 5 и 6 — в плей-офф разыгрывали 9- 12 места.
 Победители с 1 по 4 место в группах E и F в плей-офф разыгрывали медали первенства.

Квалификация

Участники

Составы

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Раунд 1/8 финала

Группа E

Группа F

Классификация

Матчи за 13—16-е места

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матчи за 9—12-е места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Плей-офф

Четвертьфинал

Матчи за 5—8-е места

Полуфинал

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Итоговое положение 

Победитель чемпионата выиграл право на участие в баскетбольном турнире Олимпиады-2012.

Символическая сборная 
  Гана Горакова
  Дайана Таурази
  Эва Витечкова
  Санчо Литтл
  Елена Левченко

Ссылки 
 Сайт архива ФИБА
 Официальный сайт
 Чемпионат мира 2010 года на сайте История Баскетбола США

2010
2010 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Чехии
Сентябрь 2010 года
Октябрь 2010 года
Спорт в Чехии в 2010 году
Чемпионаты мира в 2010 году
Чемпионаты мира в Чехии